

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe

 Czaplice – przysiółek wsi Białawy Wielkie w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko
 Czaplice – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Czaplice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice
 Czaplice – część wsi Dargobądz w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin
 Czaplice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

Zobacz też 
 Czaplice Wielkie
 Czaplice-Bąki
 Czaplice-Kurki
 Czaplicowie herbu Kierdeja